Northfleet United FC (celým názvem: Northfleet United Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Northfleet v nemetropolitním hrabství Kent. Založen byl v roce 1890, zanikl v roce 1946 po fúzi s Gravesend United do nově vytvořeného klubu Gravesend & Northfleet. Klubové barvy byly červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Stonebridge Road.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1890 – Northfleet United FC (Northfleet United Football Club)
 1946 – fúze s Gravesend United FC ⇒ Gravesend & Northfleet FC
 1946 – zánik

Získané trofeje 

 Kent Senior Cup ( 6× )
 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 1937/38

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 1926/27, 1928/29, 1929/30

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1906–1909: Kent Football League
 1909–1927: Kent Football League (Division One)
 1927–1930: Southern Football League (Eastern Section)
 1930–1939: Kent Football League (Division One)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1890
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1946
Sport v Kentu